GTA kan avse: 

 GTA – abonnenten kan betala både abonnemang och samtalsavgifter till en och samma aktör, se Grossistprodukt för telefoniabonnemang
 GTA – en prisbelönt actionspelserie, se Grand Theft Auto (spelserie)